Cités, straattaal in Vlaanderen
 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, afgekort CITES